Atlajco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atlajco, Veracruz, ort, Tequila, 
 Atlajco, Hidalgo, ort, Atlapexco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar